Josef Beneš je jméno a příjmení více významných osob:

 Josef Beneš (děkan) – český římskokatolický kněz a děkan v Benešově (1860–1929)
 Josef Beneš (jazykovědec) – český antroponomastik a bohemista (1902–1984)
 Josef Beneš (kněz) – český římskokatolický kněz, jeden z tzv. vlasteneckých kněží (1905–1979)
Josef Beneš (teolog) – český římskokatolický kněz, někdejší dominikán, morální teolog a církevní právník (* 1949) 
 Josef Beneš (malíř) - český malíř a středoškolský pedagog (1879-?) 
 Josef Beneš (matematik) – český matematik (1859–1927)
 Josef Beneš (muzeolog) – český etnograf a muzeolog (1917–2005)
 Josef Leander Beneš – advokát, profesor obchodní akademie v Praze (1830–1887)